PBK Academic Sofia – società di pallacanestro maschile
 Academic Sofia – società di pallacanestro femminile
 FK Akademik Sofia – società di calcio